Název Strážka nese více vrchů:

 Strážka (Stříbrská pahorkatina) (414 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, východně od Plešnice v okrese Plzeň-sever
 Strážka (Kelčská pahorkatina) (425 m) – vrchol v Kelčské pahorkatině, severně od Poličné v okrese Vsetín
 Strážka (Drahanská vrchovina) (541 m) – vrchol v Drahanské vrchovině, jižně od Boskovic v okrese Blansko
 Strážka (Bukovohorská hornatina) (836 m) – vrchol v Bukovohorské hornatině, severovýchodně od Valteřic v okrese Ústí nad Orlicí

Související rozcestníky 
 Stráž
 Strážný
 Strážný vrch